Ку́ксон () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Куксон, Кэтрин (1906—1998) — английская писательница в жанре любовного романа.
 Куксон, Софи (род. 1990) — английская актриса.
 
 См. также 
 Куксония — род вымерших сосудистых растений, близких к отделу Риниофиты.